Sezon (2008) był 17. sezonem o mistrzostwo Kazachstanu w piłce nożnej. Liga liczyła 16 zespołów. Rozgrywki rozpoczęły się 8 marca, a zakończyły się 5 listopada. Tytuł obroniła drużyna FK Aktöbe. Tytuł króla strzelców zdobyli Murat Tleszew (Jertis Pawłodar) i Alexandru Golban (Toboł Kustanaj), którzy strzelili po 13 goli.

Awans i spadek 
Przed sezonem do Priemjer-Ligi awansowały zespoły:
 Megasport Ałmaty
 Energetik-2 Ekibastuz
Z najwyższej klasy rozgrywkowej spadły natomiast drużyny:
 Ekibastuziec Ekibastuz
 FK Taraz

Tabela końcowa

Baraż o mistrzostwo 
20 listopada 2008, Ałmaty:
FK Aktöbe – Toboł Kustanaj 1-1, po dogrywce, karne: 4-2
0:1 Alexandru Golban (49)
1:1 Samat Smakow (69)

Zespół FK Aktöbe został mistrzem Kazachstanu w 2008.

Najlepsi strzelcy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Kazachstan – wyniki i tabela końcowa (RSSSF)

2008 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Kazachstanie
2008 w Kazachstanie